El Metro de Valencia puede referirse a:

 Metro de Valencia, marca comercial de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana que gestiona las redes suburbanas, de metro y de tranvía de Valencia.

 Metro de Valencia, sistema de transporte masivo localizado en la ciudad venezolana de Valencia.